Le code H225 peut désigner :

 l'hélicoptère H225 Super Puma3 ;
 la mention de danger du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques Liquide et vapeurs très inflammables.